Zandstraat steht für Orte:
 Zandstraat (Terneuzen)
Straßen:
 Zandstraat (Brüssel)
 Zandstraat (Oudenburg–Aardenburg),
 Zandstraat (Rotterdam),
 Zandstraat (Zaltbommel)